Лига Ирландии 1964/1965 () — 44-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1964/1965
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1964 году
1965 год в Ирландии